William Cartwright ist der Name folgender Personen:

* William Cartwright (Dramatiker) (1611–1643), britischer Dramatiker
 William Cartwright (Magistrat) britischer Kolonialbeamter in den Cayman Islands (1750–1776)
 William Cartwright (Filmeditor) (1920–2013), US-amerikanischer Filmeditor